Премио Банкарелла — итальянская литературная премия, учрежденная в 1953 году; она вручается в Понтремоли каждый год, в последнюю субботу или в последнее воскресенье июля.

Сначала отбираются шесть книг и присуждается премия Premio Selezione Bancarella, затем книготорговцы своим голосованием определяют победителя.

Список победителей

Premio Bancarella della Cucina 
Премия Bancarella della Cucina, открытая в 2006 году, присуждается Фондом Читта-дель-Либро Кучина и предназначена для продвижения гастрономических традиций и наследия Италии.

Другие премии 
Другими премиями, присуждаемыми в Понтремоли вместе с Банкареллой, являются Premio Bancarellino и Premio Bancarella Sport.

Примечания 

Литературные премии Италии
Награды по алфавиту